The Quarrel – cortometraggio del 1912 diretto da Joseph A. Golden
The Quarrel – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
The Quarrel – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Eclair American
The Quarrel – cortometraggio del 1915 diretto da Ulysses Davis
The Quarrel – film del 1991 diretto da Eli Cohen